Nateln ist der Name folgender Orte:

 Nateln (Welver), Ortsteil der Gemeinde Welver, Kreis Soest, Nordrhein-Westfalen
 Nateln (Rosche), Ortsteil der Gemeinde Rosche, Landkreis Uelzen, Niedersachsen